

Patronyme 

Alexis Samouïlovitch Greig (1775-1845), amiral russe ;
John Keiller Greig (1881-1971), patineur artistique britannique ;
Dale Greig (1937-2019), athlète britannique, spécialiste des courses de fond, notamment du marathon ;
Daniel Greig (1991-), patineur de vitesse australien ;
David Greig (né en 1969), dramturge, metteur en scène et dirtecteur de théâtre écossais ;
John Greig (né en 1942), joueur et entraîneur de football écossais ;
Louis Greig (1880-1953), joueur écossais de rugby ;
Margaret Greig (1922-1999), mathématicienne britannique ;
Marion Greig (née en 1954), rameuse d'aviron américaine ;
Robert Greig (1879-1958), acteur australien ;
Samuel Greig (1827-1887), homme politique russe ;
Samuel Karlovitch Greig (1736-1788), amiral russe ;
Tamsin Greig (née en 1967), actrice anglaise ;
Tony Greig (1946-2012), joueur anglais de cricket.

Toponyme 
 Greig, ville dans l’État de New York aux États-Unis.

Voir aussi 
Famille Greig